la Salvator est une marque de bière allemande ;
 Salvator est une maison d'édition catholique française ;
 Salvator est un genre de sauriens d'Amérique du Sud ;
 Salvator est le second prénom de plusieurs membres de l'aristocratie autrichienne, parmi lesquels :
 Charles Salvator de Habsbourg-Toscane (1839-1892),
 Léopold Salvator de Habsbourg-Toscane (1863-1931), fils du précédent,
 François-Salvator de Habsbourg-Toscane (1866-1939), frère du précédent.
Salvator est un patronyme notamment porté par : 
 Salvator, évêque d'Aleth de vers 944 à 952. 
Jacques Salvator (1949-2016), un politicien français ;
 Salvator d'Orta (°1520-1567), frère dans l'Ordre des mineurs à Marcelon.

Voir aussi